Матильда, Мехтильда (; ; ок. 1325 — ) — герцогиня Гелдерна и графиня Цютфена в 1371—1379 годах. Вторая дочь Райнальда II и его жены Софии Берту, дамы де Малин.

Первым браком (в 1336 году) Матильда была замужем за Годфридом фон Гейнсберг (ум. 1347), сыном Тьерри фон Гейнсберга, графа Лооза и Шини.

Овдовев, Матильда вышла замуж за клевского графа Иоганна (ум. 1368).

Третьим её мужем стал Жан II де Шатильон, граф Блуа (ум. 1381). Ни в одном из этих браков детей не было.

В 1371 году после смерти своих братьев Эдуарда и Райнальда III Матильда стала герцогиней Гелдерна и графиней Цютфена. Однако её сестра Мария вместе со своим мужем Вильгельмом VI Юлихским предъявили свои претензии на эти владения.

Война за гелдернское наследство продолжалась 8 лет и закончилась поражением Матильды. Она была вынуждена отречься от Гелдерна и Цютфена в пользу сестры.

Примечания

Источники 
 Mechteld van Gelre (ca. 1325—1384)http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Mechteld%20van%20Gelre
 J. Kockelhorm-Nijenhuis & W. M. Elbers, Mechteld. Hertogin Pretendente van Gelre, in: Gelders Oudheidkundig Contactbericht 57 (Juni 1973). S. 2-11, hier S. 4.
 Georg Steinhausen: Deutsche Privatbriefe des Mittelalters. Erster Band: Fürsten, Magnaten, Edle und Ritter (Denkmäler der deutschen Kulturgeschichte I), Berlin 1899, S. VIIf..
 Brigitte Sternberg: Mechtild von Geldern (um 1320—1384). Vom begehrten Heiratsobjekt zur selbstbewussten Landesherrin des Spätmittelalters, in: Starke Frauen vom Niederrhein, Kalender 2001, Hg. v. der Arbeitsgruppe «Gleichstellung» der Region NiederRhein, Duisburg 2000, Kalenderblatt Oktober.
 Brigitte Sternberg: Die Briefsammlung der Mechtild von Geldern (um 1320—1384). In: Mittelalter an Rhein und Maas. Beitr. Zur Geschichte des Niederrheins Dieter Geuenich zum 60. Geburtstag. Hrsg. von Uwe Ludwig und Thomas Schilp. (= Studien zur Geschichte und Kultur Nordwesteuropas; Bd. 8). Münster 2004, S.107-123, ISBN 383091380X
 Brigitte Sternberg: Mechtild von Geldern, Gräfin von Kleve. In: Van der Masen tot op den Rijn: Ein Handbuch zur Geschichte der mittelalterlichen volkssprachlichen Literatur im Raum von Rhein und Maas. S.262f., ISBN 3503079580

графы Гелдерна